!Liste G
Krater auf dem Mars/G